Only (single), een muzieksingle van de Amerikaanse rapper Nicki Minaj. 
Only (film), Amerikaanse film uit 2019